Айос-Ахилиос () — горная деревня на севере Греции. Расположена на высоте 880 м над уровнем моря, на северо-восточной оконечности одноимённого острова в северной части озера Микра-Преспа, близ границы с Албанией. Административно относится к общине Преспа в периферийной единице Флорина в периферии Западная Македония. Население 21 человек по переписи 2011 года.

Поселение в прошлом процветало и существовало со времён Александра Македонского. На острове, часть которого была объявлена ​​национальным парком для спасения редких водных птиц и других животных, сохранились несколько византийских и поствизантийских зданий и пять византийских церквей.

До 1926 года () деревня называлась Ахилион ().

Сообщество 
Сообщество создано в 1927 году (). В сообщество входит деревня , расположенная на западном побережье озера Микра-Преспа. Население 110 человек по переписи 2011 года. Площадь 39,375 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Флорина